Sintagma Ab Urbe condita poate semnifica:
 Ab Urbe condita (prescurtat și a.U.c., sau AUC), o expresie latină care înseamnă „de la fondarea Cetății”, adică a Romei. 
 Ab Urbe condita, carte cu acest nume, scrisă de Titus Livius în timpul domniei lui Octavian Augustus.